29. dynastie byla jedna ze staroegyptských královských dynastií řazených egyptology do historického období označovaného jako Pozdní doba. Vládla v letech 399–380 př. n. l.

Historie 
Nefaarudž I. byl generál z města Džedet, který se v roce 399 př. n. l. vzbouřil, popravil faraona Amenardise z 28. dynastie a založil tuto 29. dynastii. Nechal se korunovat faraonem a přesunul hlavní město do svého rodného Džedetu. Po jeho smrti roku 393 př. n. l. začal boj o trůn mezi Pašerimutem a Hakorem. 

Podle jedné teorie nastoupil Pašerimut a po roce jej sesadil Hakor, podle jiné legitimně po Nefaarudžovi I. nastoupil Hakor a po roce jej sesadil a trůnu se ujal Pašerimut. Po dalším roce se pak podařilo Hakorovi získat trůn zpět a vládl do roku 380 př. n. l., předstíraje, že k mezeře nikdy nedošlo a svoji vládu počítal od své první korunovace od roku 392 př. n. l. V tomto boji mohl být zapojen i nejistý (možný faraon) Muthis , o kterém není skoro nic známo.

Po Hakorově smrti roku 380 př. n. l. nastupuje Nefaarudž II., který však vládne pouze čtyři měsíce, než jej sesadí budoucí faraon a zakladatel 30. dynastie Nachtnebef.

Panovníci

Reference

Související články 

 Nefaarudž I.
 Amyrtaios

Externí odkazy 
 
 

 
Egyptské dynastie